Stena Nordica ist der Name folgender Fährschiffe:

 Stena Nordica (Schiff, 1965) 
 Stena Nordica (Schiff, 1973)
 Stena Nordica (Schiff, 1974) 
 Stena Nordica, früherer Name der Al Mansour (1975), siehe Al Mansour (Schiff) #Stena Nordica
 Stena Nordica, früherer Name der Wind Solution (1983–1985)
 Stena Nordica (Schiff, 1988)
 Stena Nordica (Schiff, 2000)